Гомогенізація (хімія, техніка) — надання однорідної структури або однорідних властивостей сумішам.
 Гомогенізація (біологія)
 Гомогенізація (математика)